Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Yannick Noah 6-4, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Boris Becker (semifinali)
 Yannick Noah (finale)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Andrés Gómez (Campione)
 Pat Cash (secondo turno)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (terzo turno)

 Jimmy Arias (secondo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Jay Berger (terzo turno)
 Yannick Noah (semifinali)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Christo van Rensburg (primo turno)
 Guy Forget (terzo turno)
 Horacio de la Peña (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1987